Klemen Pretnar, slovenski hokejist, * 31. avgust 1986, Bled.

Pretnar je kariero začel pri klubu HK Sportina Bled v sezoni 2002/03, od sredine sezone 2003/04 je član bil HK Triglav Kranj, od sezone 2009/10 pa igra za HK Acroni Jesenice v ligi EBEL. Z Jesenicami je v sezonah 2009/10 in 2010/11 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. V sezoni 2012/13 prestopil v klub VSV EC v ligi EBEL, za katerega je igral tri sezone, pred sezono 2015/16 pa prestopil v dunajski klub Vienna Capitals.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Na svetovnih prvenstvih je odigral petnajst tekem in dosegel en gol. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem.

Pregled kariere

|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 4
| 7
| 11
|
| 8
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| rowspan=2|HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 18
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 18
| 3
| 6
| 9
|
| 20
|
| 1
| 1
| 1
| 2
|
| 27
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 17
| 5
| 6
| 11
|
| 26
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 33
| 8
| 14
| 22
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 3
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 7
| 1
| 7
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 26
| 5
| 12
| 17
|
| 60
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| rowspan=2|Slovenska liga
| rowspan=2|08/09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HK Jesenice Mladi
|
| 14
| 6
| 9
| 15
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 51
| 1
| 3
| 4
|
| 20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 41
| 4
| 11
| 15
|
| 36
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 5
| 5
|
| 0
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 38
| 2
| 12
| 14
|
| 26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 0
| 5
| 5
|
| 2
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 49
| 4
| 22
| 26
| +1
| 22
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +1
| 6
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 48
| 6
| 22
| 28
| -10
| 34
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 47
| 5
| 10
| 15
| +2
| 28
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -1
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |517
| bgcolor="#7FFF00" |62
| bgcolor="#7FFF00" |158
| bgcolor="#7FFF00" |220
| bgcolor="#7FFF00" |-4
| bgcolor="#7FFF00" |348
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |36
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |53
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Vienna Capitals
Blejski športniki